Ez a lista Finnország vasútvonalait sorolja fel.

A lista

Vasúttal kapcsolatos listák
Finnország vasúti közlekedése